Papuluoto kan syfta på följande platser:

Finland 

 Papuluoto (ö i Södra Savolax, Nyslott), 
 Papuluoto (ö i Södra Karelen), Villmanstrand, 
 Papuluoto (ö i Södra Savolax, S:t Michel), 

Robotskapade Finlandförgreningar